Cyprinotus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1886. Cyprinotus ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cyprinotus